Хоштице могу бити:

 Хоштице (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Хоштице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република